Messier 36 (M36), een object aan de sterrenhemel
M36 Jackson, een Amerikaanse tankjager uit de Tweede Wereldoorlog
Een voormalige verkeersweg:
M-36 (Rusland)